SG Hildesheim steht für:
 Sozialgericht Hildesheim
 Startgemeinschaft Hildesheim, siehe EVI Hildesheim

SG HILDESHEIM